Scaglione ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Scaglione (1925–2013), US-amerikanischer Philologe
 Franco Scaglione (1916–1993), italienischer Flugzeugingenieur und Automobildesigner
 Julie Scaglione (* 2004), dänische Handballspielerin